Lyaskovets peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit ???) :
 Lyaskovets, ville bulgare de l'obchtina de Lyaskovets, située dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
 Lyaskovets, village bulgare de l'obchtina de Stambolovo, situé dans l'oblast de Khaskovo.